

Сафаровська сільська рада — сільське поселення, Учалинський район, Башкортостан
 Сафаровська сільська рада — сільське поселення, Чишминський район, Башкортостан